Phila (en grec ancien ) est un nom féminin d'origine grecque qui peut désigner :
 Phila de Thèbes, une hétaïre () ;
 Phila d'Élimée, épouse de Perdiccas III de Macédoine puis de son frère Philippe II et par le premier mère d'Amyntas IV ;
 Phila , fille d'Antipater, épouse de Démétrios  Poliorcète ;
 Phila II, fille de Séleucos , épouse d'Antigone II Gonatas.

Voir aussi